

Список старейших верифицированных долгожителей 

Данный список включает в себя двадцать старейших верифицированных долгожителей Земли за всю историю по версии Группы геронтологических исследований.
{{Список старейших людей в мире
||Жанна Кальманжен.
1875-02-21
1997-08-04
Франция
||Канэ Танакажен.
1903-01-02
2022-04-19
Япония
|''|Сара Кнаусс
жен.
1880-09-24
1999-12-30
США
|Люсиль Рандон
жен.
1904-02-11
2023-01-17
Франция
|Наби Тадзима
жен.
1900-08-04
2018-04-21
Япония
||Мария-Луиза Мейёр
жен.
1880-08-29
1998-04-16
Канада
||Вайолет Браунжен.
1900-03-10
2017-09-15
Ямайка
|''|Эмма Морано
жен.
1899-11-29
2017-04-15
Италия
|Тиё Мияко
жен.
1901-05-02
2018-07-22
Япония
|Мисао Окава
жен.
1898-03-05
2015-04-01
Япония
||Франсиска Селса дус Сантус'''
жен.
1904-10-21
2021-10-05
Бразилия
||Мария Эстер де Каповильяжен.
1889-09-14
2006-08-27
Эквадор
|Сюзанна Мушатт Джонс
жен.
1899-07-06
2016-05-12
США
|Гертруда Уивер
жен.
1898-07-04
2015-04-06
США
|Антония да Санта Крус
жен.
1905-06-13
2022-01-23
Бразилия
|Танэ Икаи
жен.
1879-01-18
1995-07-12
Япония
|Жанна Бот
жен.
1905-01-14
2021-05-22
Франция
|Элизабет Болден
жен.
1890-08-15
2006-12-11
США
|Бесси Купер
жен.
1896-08-26
2012-12-04
США
|Мария-Джузеппа Робуччи-Нарджизо
жен.
1903-03-20
2019-06-18
Италия
}}

 Список старейших верифицированных долгожителей-женщин 

Данный список включает в себя десять старейших верифицированных женщин-долгожителей Земли за всю историю по версии Группы геронтологических исследований.

 Список старейших верифицированных долгожителей-мужчин 

Данный список включает в себя двадцать старейших верифицированных мужчин-долгожителей Земли за всю историю по версии Группы геронтологических исследований.

 Список старейших ныне живущих верифицированных супердолгожителей 

Данный список включает в себя двадцать старейших верифицированных ныне живущих супердолгожителей по версии Группы геронтологических исследований, и Европейской Супердолгожительской Организации.

 Список старейших ныне живущих верифицированных женщин-долгожителей 
Данный список в настоящее время включает в себя двадцать старейших ныне живущих верифицированных женщин-долгожителей Земли по версии Группы геронтологических исследований, и Европейской Супердолгожительской Организации.

 Список старейших ныне живущих верифицированных мужчин-долгожителей 
Данный список в настоящее время включает в себя старейших ныне живущих верифицированных мужчин-долгожителей Земли по версии Группы геронтологических исследований, и Европейской Супердолгожительской Организации.

 Хронология старейших людей Земли 

 Список старейших людей по хронологии с 1955 года 
В этом разделе приведён хронологический список людей, старейших на тот момент на Земле, начиная с 1955 года, по версии Группы геронтологических исследований.

 Список старейших мужчин по хронологии с 1962 года 

Предположительно предшественником американца Сильвестра Мелвина''' был его соотечественник (25 июня 1849—10 февраля 1961) — прожил 111 лет, 200 дней, чьи точные даты жизни вызывают некоторые споры. Также был Роберт Александр Эрли (8 октября 1849-9 октября 1960) — более вероятный претендент, проживший 111 лет, 1 день, чей возраст находится на рассмотрении.

Проверенные стодесятилетние долгожители, которые умерли ещё до 1955 года 
Здесь представлены одни из первых стодесятилетних долгожителей, умерших до 1955 года, продолжительность жизни которых подтверждена документально (верифицированных долгожителей).

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Список старейших мужчин
 Список старейших женщин
 Список старейших жителей Японии
 Список старейших жителей Европы
 Список старейших жителей США
 Исследования долгожителей
 Долгожитель
 GRG

Примечания

Ссылки 
 Обновляемый список старейших супердолгожителей на сайте Геронтологической исследовательской группы ()
 D-100

Демография
Списки долгожителей